Wilhelm von Pochhammer ist der Name folgender Personen:

* Wilhelm von Pochhammer (Generalleutnant) (1785–1856), deutscher Generalleutnant, Pomologe und Schriftsteller
 Wilhelm von Pochhammer (Diplomat) (1892–1982), deutscher Diplomat